John Hungerford Pollen kan syfta på:

* John Hungerford Pollen (1820–1902), engelsk konsthistoriker 
 John Hungerford Pollen (1858–1925), engelsk kyrkohistoriker